Cneo Domicio Calvino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cneo Domicio Calvino.— Cónsul en los años 53 y 40 a. C.
 Cneo Domicio Calvino (cónsul 332 a. C.).— Cónsul en el año 332 a. C.
 Cneo Domicio Calvino (prefecto).— Hijo del homónimo dos veces cónsul.
 Cneo Domicio Calvino Máximo.— Cónsul en el año 283 a. C.